Guldrís puede referirse a:
 Guldrís (Arzúa), aldea española de la parroquia de Rendal, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Guldrís (Brión), lugar español de la parroquia y municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.